Шукайло Георгій Станіславович (* 1940) — заслужений тренер УРСР з гірськолижного спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Шукайло Людмила Федорівна (* 1942) — український композитор, піаністка, педагог. Заслужений діяч мистецтв України.
 Шукайло Павло Захарович (1904—1939) — білоруський радянський поет, критик, кінознавець, редактор.

Примітки 

українські прізвища